Fiat Spider bezeichnet folgende Cabriolet-Modelle von Fiat:

 Fiat 1100TV Spider
 Fiat 1200 Spider
 Fiat 1500 Spider
 Fiat 1600 Spider
 Fiat Dino Spider, siehe Fiat Dino
 Fiat 850 Spider, siehe Fiat 850
 Fiat 124 Spider (1966 bis 1985), siehe Fiat 124 #Spider
 Fiat 124 Spider (2016)